Mândra ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Mândra (Brașov), Gemeinde im Kreis Brașov
 Mândra (Argeș), Dorf im Kreis Argeș
 Mândra (Sibiu), Dorf im Kreis Sibiu